Aura — substância etérea emanada de um ser ou objeto
 Aura (satélite) — satélite do Sistema de Observação da Terra
 Rio Aura
 Aura (medicina)
 Aura (arte)
 Aura (cartão) — bandeira brasileira de cartões administrada pela Cetelem

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de ciências
Desambiguações de artes
Desambiguações de tecnologia